Hystrix puede referirse a:

Hystrix, un género de puercoespines;
Elymus, también conocido como Hystrix, un género de plantas.

uk:Дикобраз (значення)
vi:Họ Nhím